Masaki Yamamoto (voetballer), Japans voetballer
Masaki Yamamoto (wielrenner), Japans wielrenner